

Persone

Uberti
Aldo Uberti – industriale italiano
Emilio Uberti – fumettista, regista e illustratore italiano
Giovanni Uberti – politico e giornalista italiano
Giulio Uberti – poeta e patriota italiano
Mirella Uberti – attrice italiana
Pietro Uberti – pittore italiano
Serge Uberti – artista francese di origini italiane

degli Uberti
Antonio degli Uberti – vescovo cattolico italiano
Bernardo degli Uberti – cardinale e vescovo cattolico italiano, venerato come santo della Chiesa Cattolica
Farinata degli Uberti (nato Manente degli Uberti) – nobile e condottiero italiano
Fazio degli Uberti – poeta italiano
Lapo degli Uberti – politico e poeta italiano, figlio di Farinata
Scaloro degli Uberti – nobile italiano
Ubaldo degli Uberti – patriota italiano

Altro
 Uberti – antica famiglia fiorentina della fazione ghibellina
 Aldo Uberti S.p.A. – fabbrica italiana di repliche di armi da fuoco americane del XIX secolo che ha sede a Gardone Val Trompia
 Piazza Farinata degli Uberti – piazza principale di Empoli, in provincia di Firenze